Beauty (bellezza in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Beauty – film del 1998 diretto da Jerry London
 Beauty: In the Eyes of the Beheld – film del 2008 diretto da Liza Figueroa Kravinsky
 Beauty – film del 2009 diretto da Toshio Gotō
 Beauty – film, cortometraggio musical del 2018 diretto da Nicola Abbatangelo
 Beauty – film del 2022 diretto da Andrew Dosunmu

Letteratura 
 Beauty: A Retelling of the Story of Beauty and the Beast  – racconto di Robin McKinley del 1978
 Beauty – romanzo di Sheri S. Tepper del 1991
 Beauty – romanzo del 1992 di Brian D'Amato

Musica 
 Beauty – album di Ryūichi Sakamoto del 1989
 Beauty – singolo dei Mötley Crüe del 1997
 Beauty? – album dei Sound of the Blue Heart del 2006

Altro 
 Beauty - area non incorporata del Kentucky
 Beauty – episodio della settima stagione di C'era una volta
 Beauty Camera – azienda giapponese di macchine fotografiche